Il tabellone singolare dell'Intersport Heilbronn Open 2000, torneo che fa parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2000, è stato vinto dallo svedese Magnus Larsson (tds n. 7). In finale ha sconfitto il francese Stéphane Huet con il punteggio di 6-3, 7-61.

Teste di serie

  John van Lottum (secondo turno)
  George Bastl (quarti di finale)
  Gianluca Pozzi (primo turno)
  Laurence Tieleman (primo turno)

  Jan Siemerink (primo turno)
  Markus Hantschk (semifinali)
  Magnus Larsson (campione)
  Ján Krošlák (primo turno)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Marzio Martelli (secondo turno)
  Daniel Elsner (primo turno)
  Andy Fahlke (secondo turno)
  Christian Vinck (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Marc-Kevin Goellner (primo turno)
  Martin Sinner (primo turno)
  Björn Phau (primo turno)
  Jakub Herm-Zahlava (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 2000